pastello, tecnica di disegno
 Azzurro pastello, una tonalità di azzurro
 Giallo pastello, una tonalità di giallo
 Marrone pastello, una tonalità di marrone.
 Monte Pastello, una montagna delle Alpi
 Pastelli, album di Orietta Berti del 1978.